167th Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IND Concourse e servita dalle linee B e D
167th Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Jerome Avenue e servita dalla linea 4